Роджер Федерер учетверте підряд став чемпіоном США, перемігши у фіналі Новака Джоковича, для якого це був перший фінал турнірів Великого шолома, з рахунком 7–6(7–4), 7–6(7–2), 6–4. Це був 12 титул Федерера на турнірах Великого шолома і третій з трьох років, у яких він виграв три з чотирьох основних турнірів упродовж одного календарного сезону.

Сіяні гравці 

  Роджер Федерер (переможець)
  Рафаель Надаль (4 коло)
  Новак Джокович (фінал)
  Микола Давиденко (півфінал)
  Енді Роддік (чвертьфінал)
  Джеймс Блейк (4 коло)
  Фернандо Гонсалес (1 коло)
  Томмі Робредо (3 коло)
  Томаш Бердих (4 коло, знявся через хворобу)
  Томмі Хаас (чвертьфінал)
  Михайло Южний (2 коло)
  Іван Любичич (3 коло)
  Рішар Гаске (2 коло, знявся через хворобу)
  Гільємо Каньяс (2 коло)
  Давид Феррер (півфінал)
  Ллейтон Г'юїтт (2 коло)

 Карлос Мойя (чвертьфінал) 
 Маркос Багдатіс (1 коло) 
 Енді Маррей (3 коло) 
 Хуан Ігнасіо Чела (чвертьфінал) 
 Хуан Карлос Ферреро (1 коло) 
 Поль-Анрі Матьє (1 коло) 
 Хуан Монако (4 коло) 
 Давід Налбандян (3 коло) 
 Сафін Марат Михайлович (2 коло) 
 Яркко Ніємінен (1 коло) 
 Дмитро Турсунов (1 коло) 
 Ніколас Альмагро (3 коло) 
 Філіппо Воландрі (1 коло) 
 Потіто Стараче (1 коло)  
 Юрген Мельцер (2 коло)
 Іво Карлович (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2007 US Open Men's Singles draw

2007 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу